Resna kan syfta på följande platser:

Nordmakedonien 

 Resen (kommun)
 Resen, kommunhuvudort,